De Colossosauria zijn een groep sauropode dinosauriërs behorend tot de Titanosauria.

In 2019 bemerkte Bernardo Javier González-Riga dat verschillende reusachtige titanosauriërs samen een aftakking vormden. Hij benoemde daarom de klade Colossosauria, de "kolossale sauriërs".

De Colossosauria werden gedefinieerd als de groep bestaande uit Mendozasaurus neguyelap en alle soorten nauwer verwant aan Mendozasaurus dan aan Saltasaurus loricatus of Epachthosaurus sciuttoi. 

Het bereik van het begrip is niet zeer stabiel gebleken. Oorspronkelijk alleen de Rinconsauria en Lognkosauria omvattend, zouden volgens latere studies er meer soorten onder vallen.

Het volgende kladogram geeft de evolutionaire stamboom volgens de oorspronkelijke studie.

Literatuur
González Riga, Bernardo J.; Lamanna, Matthew C.; Otero, Alejandro; Ortiz David, Leonardo D.; Kellner, Alexander W. A.; Ibiricu, Lucio M. 2019. "An overview of the appendicular skeletal anatomy of South American titanosaurian sauropods, with definition of a newly recognized clade". Anais da Academia Brasileira de Ciências 91(suppl 2): e20180374

Sauropoda